Oranjeplaat (buurtschap), een buurtschap aan het Veerse Meer in de gemeente Middelburg, Nederland
 Oranjeplaat (eiland), een onbewoond eiland in het Veerse Meer, Nederland